The Vampire Diaries (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
The Vampire Diaries (boekenreeks), een serie romans van de Amerikaanse schrijfster L.J. Smith